Fredrik av Baden kan avse:

Fredrik VI av Baden-Durlach
Fredrik I av Baden
Fredrik II av Baden